Эль-Пайо (, ))  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар.  Занимает площадь 61,87 км². Население — 394 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 135 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки